

Geografia 
 Guise – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Cantone di Guise – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Vervins in Francia

Persone 
 Charles I de Guise de Lorraine – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 John Guise – politico papuano
 Wyndham Guise – attore britannico

Altro 
 BAP Guise (DD-72) – cacciatorpediniere della classe Fletcher della United States Navy
 In Humble Guise – cortometraggio muto del 1915 diretto da Bertram Bracken

Pagine correlate 
 L'Assassinat du duc de Guise